Грумелло-Кремонезе-эд-Унити () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.

Население составляет 1910 человек, плотность населения составляет 87 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 26023. Телефонный код — 0372.

Ссылки